Sardónico (del griego σαρδονικός sardonikós) puede referirse a:
Lo relativo a la sardonia o apio sardónico (Ranunculus sceleratus)
Sarcástico.
Sardónice o calcedonia, un mineral de sílice
Sardónica o ágata, un conjunto de variedades microcristalinas del cuarzo.
Risa sardónica, un síntoma propio del tétanos.

Notas